Madonna Addolorata (in spagnolo: Virgen de las Angustias) è una devozione mariana venerata nella chiesa di Nostra Signora del Pilar a Santa Cruz de Tenerife (Isole Canarie, Spagna). È una della devozione mariane più venerate della città ed è soprannominata "La Republicana", perché era l'unica che andato in processione in tempi della Seconda Repubblica spagnola nonostante le processioni religiose sono stati vietati.

La Vergine è una scultura di stile classista, che misura 1,50 metri, progettato dallo scultore locale Miguel Arroyo in 1804. L'immagine mette in evidenza l'espressione di tristezza e dolore, oltre al grande austerità e la semplicità della scultura. L'immagine è completamente vestita di nero, disadorna. Oggi, l'immagine ha una fratellanza che è responsabile per il loro culto.

La processione della Vergine è venerdì santo a mezzogiorno, e lo stesso giorno, la sera, accompagnato da altre immagini religiose provenienti da varie chiese della città.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Devozioni di Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Chiesa cattolica in Spagna
Addolorata
Sculture su Maria